Hampshire County er navnet på 2 counties i USA:

 Hampshire County, Massachusetts
 Hampshire County, West Virginia

Se også 
 Hampshire for county i England
 Hampshire County Lunatic Asylum